Флаг муниципального образования Новосе́льское сельское поселение Новокубанского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 ноября 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4313.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Новосельского сельского поселения в зелёном, синем, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле, опрокинутое лазоревое остриё, обременённое пятью сложенными в опрокинутое стропило серебряными звёздами о двенадцати лучах каждая, и окаймлённое по сторонам двумя вписанными золотыми головками пшеничных колосьев».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Зелёный цвет полотнища символизирует природу и сельское хозяйство поселения, а также плодородие, жизнь, здоровье и аллегорически указывает на населённые пункты село Новосельское и посёлок Степной.

Синий цвет (лазурь) в полотнище символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель и возвышенные устремления.

Изображение клина с белыми звёздами аллегорически указывает и на объект «Космические войска», символически осматривающий небесное пространство и находящийся на территории поселения, а также форма клина аллегорически указывает на посёлок Глубокий.

Жёлтые пшеничные колосья символизируют основу экономического развития поселения — развитие сельского хозяйства, выращивание зерновых. Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства, процветания и прочности.

Белые двенадцатиконечные звёзды являются символом совершенства, завершённости, вечного цикла времени, аллегорически указывающие на то, что 12 месяцев в году родная земля требует крестьянского ухода. Количество звёзд — пять, аллегорически указывают на пять населённых пунктов поселения.

Примечания